Il termine Relax è definibile come lo stato di riposo fisico e psichico totale indotto o voluto. Più semplicemente, è lo stato umano naturale non alterato da tensioni psicofisiche effetto dei rapporti sociali. 

Dal francese relaxer attraverso l'inglese relax, dal latino re-laxare ((r)allentare, venir meno), con radice protoindeuropea (s)leg (da cui il greco legein, i latini laxus e languidus, gli inglesi slack e lax ecc.).

Il termine può inoltre riferirsi a:

Musica 
 Relax – gruppo musicale Neue Deutsche Welle tedesco
 Relax – gruppo musicale hip hop olandese
 Relax – traccia dell'album The Who Sell Out dei The Who del 1967
 Relax – singolo dei Frankie Goes to Hollywood del 1983

Sport
Relax-GAM – ex squadra ciclistica spagnola

Altri progetti